Claude Mossé (1924-2022), historienne française spécialiste de la Grèce antique ;
 Claude Mossé (1928-), journaliste français ayant beaucoup travaillé pour la Radio suisse romande et la Télévision suisse romande.